BBZ steht für:
 Berlin-Brandenburger Zeitung
 Berliner Börsen-Zeitung (1855–1944/45)
 Berufsbildungszentrum, berufsbildende Schuleinrichtung
 Bildungs- und Beratungszentrum für Hörgeschädigte Stegen, eine staatliche Gesamtschule für gehörlose und schwerhörige Schüler.
 Biomedizinisch-Biotechnologisches Zentrum der Universität Leipzig
 Bremer Bürger-Zeitung (1974 eingestellt)
 Britische Besatzungszone
 Balgarija bes zensura oder Bulgarien ohne Zensur, eine politische Partei in Bulgarien.
 Bluebird Aviation (Kenia) (ICAO-Code), eine kenianische Fluggesellschaft

bbz steht für:
 Babalia Creole Arabic (ISO-639-3-Code), eine der arabischen Sprachen

Abkürzung